Gabai bezeichnet:

Orte:
 Gabai (Sogdien), eine antike Festung in Sogdien
 Gabai-Fälle, Wasserfälle im Distrikt Hulu Langat in Malaysia
 Sungai Gabai, einen Fluss in Malaysia

Personen:
 David Gabai (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Eliyahu Gabai (* 1943), israelischer Politiker
 Samuele Gabai (* 1949), Schweizer Maler, Kupferstecher und Illustrator
 Sasson Gabai (* 1947), israelischer Schauspieler
 Zvi Gabai (1938–2018), israelischer Diplomat und Autor

Siehe auch:
 Gabbai